Александр Карлович Мейстер () — русский и советский учёный-геолог, петрограф, минералог, директор Геолкома (1918—1921), профессор, доктор геолого-минералогических наук.

Биография 
Родился  года в Москве.

Образование 
В 1884 году окончил классическую гимназию в Москве.

В 1889 году окончил Физико-математический факультет Московского университета.

В 1893 году окончил Горный институт в Санкт-Петербурге по первому разряду. Был прикомандирован к Геологическому комитету (Геолком).

Научная и организационная работа 
С 1894 года работал штатным геологом Геолкома, работал по исследованию Киргизской степи, Приенисейского края, Ленского золотоносного района, Баргузинского округа и Южного Забайкалья.

В Киргизской степи открыл кембрийские отложения и разведал Экибастузское каменноугольное месторождение, выяснив его тектонику.

Установил для Енисейского района границы и основные условия золотоносности и наметил площади, наиболее благоприятные для поисков месторождений коренного золота.

До 1918 года — старший геолог Геолкома, с 1918 по 1921 годы — директор, до 1927 года — помощник директора, заведующий геолого-экономическим отделом.

С 1926 года до развала Геологического Комитета в 1929 году, состоял помощником директора, не смотря на постигшую его слепоту (последние 10 лет жизни).

Специализировался на геологии и золотогении Западной и Средней Сибири. Под его редакцией была составлена и издана первая геологическая карта Сибири.

Был первым руководителем Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ОКЗ) с момента начала работы 31 мая 1927 года и до 28 декабря 1928 года.

Открыл новые минералы: ангаралит, татаркант, дидюмолит.

Репрессии 
Был репрессирован в 1938 году в связи с арестом родного брата Георгия Карловича Мейстера, академика ВАСХНИЛ. Реабилитирован посмертно.

Скончался в тюремной больнице в Ленинграде 25 октября 1938 года (по другим данным 25 ноября 1938 года).

Награды, премии 
 1908 — Медаль имени Н. М. Пржевальского.

Память 
В его честь названы мейстеровские слои в верхнем девоне Казахстана.

Также именем А. К. Мейстера названы отдельные виды ископаемых мшанок, трилобитов, брахиопод, археоциатов.

Библиография 
 Мейстер А. Геологические исследования в Киргизской степи 1894—96 гг.
 Мейстер А. Исследовательские и разведывательные работы по линии Сиб. ж. д., в. XV, 1899
 Мейстер А. Геологическая карта Енисейского золотоносного района: описание листа К-9 / А. К. Мейстер. — С.-Петербург: Типография М. Стасюлевича, 1905. — 51 с.
 Мейстер А. Геологическое описание маршрута Семипалатинск—Верный, «Тр. Геологического К-тета», нов. серия, в. 51, Пб., 1909
 Мейстер А. Горные породы и условия золотоносности в юж. части Енисейского окр.,
 Мейстер А. Геологические исследования в золотоносных обл. Сибири, в. IV. Енисейский район. — , 1910.
 Мейстер А. Хребет Чингиз — река Чаган. М.-Л. Гос. Научно-техн. геолого-разведочное изд-во. 1932.г. 52 стр.,1 л. карта

Примечания

Ссылки 
 Библиография 

Геологи Российской империи
Геологи СССР
Геологи Геологического комитета
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Слепые учёные
Геологи, репрессированные в СССР